Vanderpool ist der Familienname folgender Personen:
 Arianna Vanderpool-Wallace (* 1990), bahamaische Schwimmerin
 Clare Vanderpool (* 1965), US-amerikanische Schriftstellerin
 Daven „Prestige“ Vanderpool, US-amerikanischer Musiker und Musikproduzent
 Eugene Vanderpool (1906–1989), US-amerikanischer Klassischer Archäologe
 Sylvia Vanderpool alias Sylvia Robinson (1936–2011), US-amerikanische Sängerin, Musikerin und Produzentin

Weitere Bedeutungen:
 Vanderpool, Codename der Intel Virtualisierungstechnologie VT-x, siehe x86-Virtualisierung#VT-x
 Vanderpool (Texas), Unincorporated Community in den Vereinigten Staaten
 Vanderpool Farm Complex, historischer Gebäudekomplex in Albany County, New York, eingetragen im National Register of Historic Places